Jacobus I van Engeland
 Jacobus II van Engeland
 Jacobus Stuart (hertog van Cambridge)